Frans Peter von Knorring - Ålandse priester en onderwijzer
 F.P. von Knorring (schip, 1928) - passagiersschip